Emersleben ist der Name folgender Orte:
 Emersleben (Halberstadt), Ortschaft der Stadt Halberstadt

Emersleben ist der Familienname folgender Personen: